Ли Тин:
 Ли Тин (старшая) (род. 1980) — китайская теннисистка, олимпийская чемпионка.
 Ли Тин (младшая) (род. 1991) — китайская теннисистка, призёр Универсиады.
 Ли Тин (прыгунья в воду) (род. 1987) — китайская прыгунья в воду, олимпийская чемпионка.
 Ли Тин (актриса) — гонконгская актриса.

См. также 
 Ли (фамилия)